Cementerio de San Fernando puede hacer referencia a los siguientes camposantos españoles:
 El cementerio de San Fernando de Santander (Cantabria).
 El cementerio de San Fernando de Sevilla (Andalucía).